Dimona (Israël), een Israëlische stad in de Negevwoestijn
 Nucleair Onderzoekscentrum van de Negev, gelegen bij deze stad
 Dimona (RSZ), een Belgische elektronische dienst voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling